Ballou ist der Name mehrerer 

Personen:
 Adin Ballou (1803–1890), US-amerikanischer Pazifist und Sozialist, Gründer der Hopedale Community
 Clinton Ballou (1923–2021), US-amerikanischer Professor für Bio-Chemie
 Dave Ballou (* 1963), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Hochschullehrer
 Hosea Ballou (1771–1852), US-amerikanischer Theologe und Autor
 Kurt Ballou (* 1974), US-amerikanischer Gitarrist
 Latimer Whipple Ballou (1812–1900), US-amerikanischer Politiker
 Rudy Demahis-Ballou (* 2002), französischer Basketballspieler
 Sullivan Ballou (1829–1861), US-amerikanischer Politiker und Offizier der Nordstaaten im Sezessionskrieg
 Susan Helen Ballou (1868–1940), US-amerikanische Klassische Philologin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ballou (Illinois), im Will County
 Ballou (Kalifornien), im San Bernardino County
 Ballou (Ohio), im Shelby County
 Ballou (Oklahoma), im Mayes County
 Ballou (Wisconsin), im Ashland County

im Senegal:
 Ballou (Senegal), Landgemeinde

Sonstiges:
 Cat Ballou – Hängen sollst du in Wyoming, US-amerikanischer Spielfilm, 1965
 Cat Ballou, nach dem Spielfilm benannte deutsche Rockband
 Ballou Branch, Fließgewässer im Mayes County, Oklahoma
 Ballou Island, Insel im Aransas County, Texas
 Ballou Park (Illinois), Park im Lee County
 Ballou Park (Virginia), Park in Danville (City)
 Mount Ballou, Berg im ostantarktischen Viktorialand

im NRHP gelistete Objekte:
 Ballou & Wright Company Building, in Portland, Oregon, ID-Nr. 87000698
 Ballou House, in Lincoln, Rhode Island, ID-Nr. 84001908
 Ballou-Foreman House, in Florence, Arizona, ID-Nr. 86003865
 Ballou-Newbegin House, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004011
 Ballou-Weatherhead House, in Cumberland Hill, Rhode Island, ID-Nr. 93000503

Siehe auch:
 Ballou Creek
 Balu
 Ballew